Johann Bergmüller ist der Name folgender Personen:

* Johann Bergmüller (Kunsthandwerker, 1657) (1657–1737), deutscher Kunsthandwerker
 Johann Bergmüller (Kunsthandwerker, 1738) (1738–1792), deutscher Kunsthandwerker
 Johann Andreas Bergmüller (vor 1715–nach 1738), deutscher Maler und Bildhauer
 Johann Baptist Bergmüller (1724–1785), deutscher Maler, Kupferstecher, Kunsthändler und Verleger
 Johann Georg Bergmüller (1688–1762), deutscher Maler